Zubovići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Zubovići, un village situé dans la municipalité de Dobretići, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zubovići, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Zubovići, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Zubovići, un village situé dans la municipalité de Novalja, comitat de Lika-Senj.